Флаг муниципального образования город Алапа́евск является одним из официальных символов муниципального образования город Алапаевск Свердловской области России.

Флаг утверждён 28 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4422.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края две полосы — белую, с 21 чёрными геральдическими изображениями горностаевого хвоста, и зелёную в 1/5 и 1/10 ширины полотнища соответственно, и посредине основной зелёной части полотнища вплотную к белой полосе — жёлтое с белыми деталями стилизованное изображение „механического молота“ из герба Алапаевска. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба «муниципального образования „Город Алапаевск“» (ныне «муниципальное образование город Алапаевск»), который в соответствии с принципом геральдической преемственности воспроизводит геральдическую символику Алапаевска, установленную Пожалованием Екатерины II от а, с учётом геральдической реформы 1857 года.

— молот, наковальня и серебряный шар означают, что в городе находился железоделательный завод;

— серебряная лестница символизирует добычу железной руды.

— золото — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

— зелёный цвет — символ жизни, природы, радости, надежды здоровья.

— серебро — символ совершенства, мудрости, взаимосотрудничества, простоты.

— горностаевый мех — символ благородного происхождения, чести и достоинства.

Примечания 

Символы Алапаевска